Карина Владимировна Бакланова (в девичестве Блынская, 5 мая 1993, Москва) — российская футболистка, полузащитница. Выступала за сборную России. Мастер спорта России международного класса (2016).

Биография

Клубная карьера 
Воспитанница футбольной школы «Чертаново», занималась футболом с 9-летнего возраста, первые тренеры — Авдонченко Наталия Михайловна, Кузищин Александр. В составе «Чертаново» принимала участие в матчах первой лиги России.

В высшей лиге дебютировала в 2011 году в составе команды «Измайлово», где провела три сезона, сыграв 42 матча. В 2013 году стала финалистом Кубка России. В 2014—2015 годах играла за подмосковную «Россиянку», вице-чемпионка России 2015 года. Первый гол в высшей лиге забила 25 августа 2014 года в ворота «Зоркого».

С 2016 года выступает за московский ЦСКА. Второй круг сезона 2016 года провела на правах аренды в «Россиянке», сыграв 4 матча, «Россиянка» в том сезоне стала чемпионом России. В 2017 году вернулась в ЦСКА и стала обладательницей Кубка России 2017 года. Чемпионка России 2019 и 2020 годов.

Карьера в сборной 
Выступала за юношескую и молодёжную сборную России. В составе студенческой сборной России стала серебряным призёром Универсиады 2015 года, также принимала участие в Универсиаде 2013 года, где россиянки были девятыми.

В национальной сборной России дебютировала 9 февраля 2014 года в товарищеском матче против сборной США (0:7). Всего в 2014—2015 годах приняла участие в 4 матчах.

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК ЦСКА
 Карина Блынская: «Всему своё время»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК ЦСКА